Julovka může být:
 Julovka (přítok Mokši) – říčka v Penzenské oblasti Ruské federace, přítok Mokši
 Julovka (přítok Sury) – říčka v Penzenské oblasti Ruské federace, přítok Sury
 Julovka (přítok Sjuksjumy) – říčka v Uljanovské oblasti Ruské federace, přítok Sjuksjumy